El término laberinto puede referirse a:

 Laberinto, lugar formado por calles y encrucijadas intencionadamente complejas para confundir a quien se adentre en él;
 Laberinto, juego que consiste en resolver un laberinto impreso en papel;
 Laberinto, lugar ajardinado con calles encrucijadas;
 Laberinto, sinónimo de oído interno.
 Laberinto de espejos, atracción de feria; 
 Laberinto (1969), película coproducida por Argentina, España, Italia y Alemania, dirigida por Nino Zanchin;
 Laberinto (1986), película estadounidense de fantasía, dirigida por Jim Henson;
 Laberinto (1995), álbum de Miguel Bosé, editado en 1995;
 Laberinto (2008), álbum de Francisco González;
 Laberinto, un juego de rol mexicano, publicado en 1998.
 Grupo Laberinto, grupo de música ranchera formado en 1987 en Ciudad Obregón, Sonora, México;